Ста́рое Кадырме́тьево () — деревня в Актанышском районе Республики Татарстан, в составе Старосафаровского сельского поселения.

Этимология названия 
Топоним произошел от татарского слова «иске» (старый) и антропонима «Кадермәт».

География 
Деревня находится на реке Терпеля, в 27 км к юго-западу от районного центра, села Актаныш.

История 
Деревня основана в конце XVII в. В XVIII–XIX веках жители относились к категории башкир-вотчинников. Основные занятия жителей в этот период – земледелие и скотоводство.

В начале XX века в деревне функционировали мечеть (известна с 1808 года), мектеб (открыт в 1857 году). В этот период земельный надел сельской общины составлял 1110 десятин.

До 1920 года деревня входила в Байсаровскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 года в составе Мензелинского кантона ТАССР. В годы коллективизации в деревне организован колхоз имени Молотова.

С 10 августа 1930 года – в Актанышском, с 10 февраля 1935 года – в Калининском, с 12 октября 1959 года – в Актанышском, с 1 февраля 1963 года – в Мензелинском, с 12 января 1965 года в Актанышском районах.

Население 

Национальный состав села: татары.

Экономика 
Жители работают преимущественно в ООО «Саф» (полеводство, молочное скотоводство).

Объекты медицины и культуры  
В деревне действуют клуб, фельдшерско-акушерский пункт.

Религиозные объекты 
Мечеть (с 1998 года).

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р–С–Т. – 736 с.

Примечания 

Населённые пункты Актанышского района